Plaats in Indonesië
 Kemiriombo (Gemawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kemiriombo (Kaliwiro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java